Prononcé Lorène dans les noms et mots à consonance anglaise. Variante : Loreta

Patronyme 

 Bryan Loren, compositeur, producteur, interprète et musicien américain ;
 Josie Loren, (1987- ), actrice américaine ;
 Sophia Loren, actrice italienne ;
 Trinity Loren, actrice porno américaine.

Pseudonyme 

 Loren Juarros (1966- ), mieux connu sous son pseudonyme Loren, footballeur espagnol.
Loren Laurent Pallatier (1960- ), connu sous son pseudonyme LOREN Pallatier, artiste plasticien français vivant en Andalousie. 

Patronyme italien
Patronyme anglais